Personen
 Cyrano de Bergerac (persoon), Frans militair en dichter (1619–1655)

Film
 Cyrano de Bergerac (1950), film uit 1950
 Cyrano de Bergerac (1990), film uit 1990

Theater
 Cyrano de Bergerac (toneelstuk), toneelstuk uit 1897 van Edmond Rostand
 Cyrano de Bergerac (opera van Franco Alfano), opera uit 1936
 Cyrano de Bergerac (opera van Eino Tamberg), opera uit 1976
 Cyrano de Bergerac (musical), musical uit 1992 van Joop van den Ende
 Cyrano de Bergerac (opera van Peer Baierlein), opera uit 2011